Le Sonnet 82 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : IGrant thou wert not married to my Muſe,
And therefore maieſt without attaint ore-looke
The dedicated words which writers vſe
Of their faire ſubiect,bleſſing euery booke.
Thou art as faire in knowledge as in hew,
Finding thy worth a limmit paſt my praiſe,
And therefore art inforc'd to ſeeke anew,
Some freſher ſtampe of the time bettering dayes.
And do ſo loue,yet when they haue deuiſde,
What ſtrained touches Rhethorick can lend,
Thou truly faire,wert truly ſimpathizde,
In true plaine words ,by thy true telling friend.
   And their groſſe painting might be better vſ'd,
   Where cheekes need blood,in thee it is abuſ'd.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

082